Насси может означать:
 Насси (Насси) — еврейский титул
 Насси — французский певец
 Айк Насси — адъюнкт-профессор компьютерных наук и бизнесмен

См. также 
 Наси

 Диаграмма Насси — Шнейдермана